Palazzo Rosso ima više značenja:
 Palazzo Rosso, Lucca
 Palazzo Rosso, Treviso